Bleidenbach heißen ein

 Bleidenbach (Niedertiefenbach), Bauernschaft westlich von Katzenelnbogen, Hessen
 Bleidenbach (Löster), rechter Zufluss der Löster nach Bierfeld, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Bleidenbach (Traunbach), rechter Zufluss des Traunbachs an der Hujetsägemühle nahe Abentheuer, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Bleidenbach (Weil), linker Zufluss der Weil (zur Lahn) bei Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen